Anttonen est un nom de famille finlandais, porté, entre autres, par les personnes suivantes :

 Anneli Anttonen (née en 1954), professeur de politique sociale
 Helena Anttonen (née en 1952), metteur en scène de théâtre
 Matti Anttonen (né en 1957), ambassadeur et secrétaire d'État
 Mika Anttonen (né en 1966), entrepreneur 
 Mikko Anttonen (1911–2005), chevalier de la croix de Mannerheim
 Pertti J. Anttonen (né en 1953), chercheur
 Sari Anttonen (né en 1991), orienteuse
 Veikko Anttonen (né en 1946), théologien.
 Patrik Anttonen (né en 1980), footballeur